Муллажонов (Муллажанов или Мулложонов) — узбекская фамилия, происходит от арабских слов: Мулла и Жан. Иногда неверно передаётся как Мулладжонов,  Мулладжанов или Муллоджонов.

Известные носители 
 Муллажонов, Лазизбек (род. 1999) — узбекистанский боксёр.
 Муллажонов, Файзулла Максуджонович (1950—2017) — председатель Правления Центрального банка Республики Узбекистан (1991—2017).
 Муллажонов, Шавкатжон (род. 1986) — узбекский футболист, защитник клуба «Алмалык».